Ngatjizeko ist der Familienname folgender Personen:

 Immanuel Ngatjizeko (1952–2022), namibischer Politiker (SWAPO)
 Jamunovandu Ngatjizeko (* 1984), namibischer Fußballspieler